Илья Сергеевич Клишин (р. 4 сентября 1987, Тамбов) — российский журналист, публицист, главный редактор сайта телеканала «Дождь» в 2013—2016 гг., руководитель диджитал-редакции международного телеканала RTVi в 2016—2019 гг., сооснователь медиаконсалтингового агентства KFConsulting.

Биография 
Родился 4 сентября 1987 года в Тамбове. В 2003—2004 гг. учился в США. Окончил МГИМО, также учился в университете им. Аристотеля греческого города Салоники.

В декабре 2011 года создал страницы в социальных сетях, через которые организовывались митинги за честные выборы на Болотной площади и проспекте Сахарова. В январе 2012 года сообщал о внимании правоохранительных органов к своим родителям.

Сотрудничал с информационным агентством РИА Новости, порталами OpenSpace.ru, Newsru.com, Slon.ru, колумнист газеты «Ведомости», журнала «Сноб» и центра Карнеги. В 2011 году продал сайт Epic-Hero.ru, сооснователем которого он являлся, редакции OpenSpace.ru, на его основе был создан молодежный сайт W-O-S.ru.

В 2011 году газета «Акция» назвала Клишина одним из молодых людей года.

C марта 2013 года — главный редактор сайта телеканала «Дождь». В январе 2014 года удалил с сайта телеканала вопрос о блокаде Ленинграда, который привёл к удалению Дождя из большинства крупнейших кабельных операторов России, и принес публичные извинения.

В июне 2015 года влиятельная британская газета «Guardian» включила Клишина в список 30 перспективных москвичей моложе 30 лет.

В августе 2016 года покинул телеканал Дождь и возглавил цифровое подразделение телеканала RTVI. Был одним из авторов термина «инфошум» — по одноимённой рубрике на сайте телеканала.

В июле 2019 года оставил пост диджитал-директора международного телеканала RTVI и совместно с медиаменеджером Романом Федосеевым занялся медиаконсультированием.

В 2022 году указал в социальных сетях, что переехал жить в Вильнюс .

Ссылки 
 Колонка в газете Ведомости 
 Материалы в журнале Сноб 
 Колонка для Московского центра Карнеги 
 Блог Ильи Клишина на «Эхе Москвы» 
 Материалы на образовательном портале «Мел» 
 Колонки Ильи Клишина на Colta.ru

Примечания 

Телеканал «Дождь»
Выпускники МГИМО
RTVI
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии